Miejscowości w Anglii
 Ripley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Ripley – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Ripley – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Ripley – wieś w hrabstwie Surrey
 Ripley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire

Miejscowości w USA:
 Ripley – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Brown
 Ripley – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Riverside
 Ripley – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Ripley – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Tippah
 Ripley – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Ripley – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Ripley – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Brown
 Ripley – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Payne
 Ripley – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Lauderdale
 Ripley – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Ripley (ang. Ripley Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Brown
 Ripley (ang. Ripley Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Montgomery
 Ripley (ang. Ripley Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Rush
 Ripley (ang. Ripley Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Butler
 Ripley (ang. Ripley Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Ripley (ang. Ripley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Dodge
 Ripley (ang. Ripley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
 Ripley (ang. Ripley Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Ripley (ang. Ripley Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Holmes
 Ripley (ang. Ripley Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Huron
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ripley (ang. Ripley County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Ripley (ang. Ripley County) – w stanie Missouri

Osoby o nazwisku Ripley
 Ellen Ripley – sierżant, bohaterka filmu i powieści Obcy – ósmy pasażer Nostromo i kolejnych części cyklu SF.
 Alexandra Ripley (1934–2004) – pisarka amerykańska